Альмендраль-де-ла-Каньяда () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Сан-Висенте. Занимает площадь 34 км². Население — 371 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 87 км.

Покровителем города считается святая дева де ла Антигва.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Толедо